Коло се може односити на:

 Коло (игра)

уметност:

 Ансамбл „Коло”
 Коло (албум)
 Коло (песма)
 Коло (лист)

географија:

 Коло (Вучитрн), насеље у општини Вучитрн, КиМ, Србија
 Коло (Томиславград), насеље у општини Томиславград, Федерација БиХ, БиХ
 Коло (Комо), насеље у округу Комо, Италија
 Коло (Бијела), насеље у округу Бијела, Италија
 Коло (Ајова), град у савезној држави Ајова, САД
 Коло (Војводство великопољско), град у Војводству великопољском, Пољска